Журавлёв, Андрей:
 Журавлёв, Андрей Иванович (Андрей Иоаннов; 1751—1813) — протоиерей, историк раскола старообрядчества.
 Журавлёв, Андрей Евгеньевич — актёр Тверского академического театра драмы, заслуженный артист России.
 Журавлёв, Андрей Николаевич (род. 1963) — российский шахматный композитор. Примечания